Tito Fernández puede referirse a:

 Tito Fernández (1940-2023), cantautor chileno.
 Tito Fernández (1930-2006), director de cine y televisión español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández